Soeprapto ist der Familienname von:

 Moreno Soeprapto (* 1982), indonesischer Autorennfahrer
 R. Soeprapto (1924–2009), indonesischer Politiker